Sinfonia n.º 7 é o nome que geralmente se dá à sétima sinfonia de um compositor.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número sete:

 Arnold Bax - Sinfonia n.º 7
 Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.º 7
 Havergal Brian - Sinfonia n.º 7
 Anton Bruckner - Sinfonia n.º 7
 Mozart Camargo Guarnieri - Sinfonia n.º 7
 David Diamond - Sinfonia n.º 7
 Antonín Dvořák - Sinfonia n.º 7
 Philip Glass - Sinfonia n.º 7, Tolteca
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 7, Le Midi
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 7
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 7
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 7
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 7
 Krzysztof Penderecki - Sinfonia n.º 7, Os Sete Portões de Jerusalém
 Sergei Prokofiev - Sinfonia n.º 7
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 7
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 7, Leninegrado
 Jean Sibelius - Sinfonia n.º 7
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 7, O Terreno e o Divino na Vida Humana
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sinfonia n.º 7 (transformada em um concerto para piano e um andante e finale pelo próprio compositor, insatisfeito com a qualidade da obra, foi reconstruída por Semyon Bogatyrev a partir de manuscritos)
 Ralph Vaughan Williams - Sinfonia n.º 7, Sinfonia Antartica
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 7

Sinfonias